Jacques Villeneuve (1971- ), pilote de Formule 1, fils de Gilles Villeneuve,
 Jacques Villeneuve (1955- ), pilote automobile, frère de Gilles Villeneuve et oncle du précédent.
  Jacques Louis Robert Villeneuve dit Jacques Villeneuve (1865-1933) est un sculpteur français.